Der Eissport Club Oberstdorf e. V. (kurz EC Oberstdorf) ist ein Eissportverein aus Oberstdorf im Allgäu, der in der Vergangenheit vor allem durch seine Eishockey-Abteilung überregionale Bekanntheit erlangte. Gegründet wurde der Verein am 4. November 1924.

Abteilungen

Eishockey 
Seit 1929 gibt es Eishockeymannschaften im ECO. Bereits 1934 konnte das EC-Team die Bayerische Natureis-Meisterschaft nach Oberstdorf holen.
Ab 1961/62 spielte die Herrenmannschaft des ECO in der Oberliga mit und bildete im Sommer 1966 eine Spielgemeinschaft mit dem ERC Sonthofen, die 1966/67 (OL. 3. Platz) die Qualifikation für die Bundesliga schaffte und nach der Saison 1970/71 (Vizemeister OL 2. Liga) im Sommer nach nichtlösbaren finanziellen Problemen wiederaufgelöst wurde. Der ECO nahm daraufhin wieder mit einer eigenen Mannschaft am Spielbetrieb teil, die ab der Saison 1974/75 wieder an der Regionalliga Süd teilnahm und 1980/81 die sportliche Qualifikation für die Oberliga 1981/82 und erreichte in der Saison 1982/83 den 17. (=vorletzten) Tabellenplatz. Die 2. Bundesliga wurde in der Saison 1983/84 mit interessierten Mannschaften aus der Oberliga, darunter auch der ECO, aufgefüllt, man stieg nach dieser Saison aber wieder in die Oberliga ab. Im Sommer 1984 wurde die Mannschaft vor Beginn der Saison zurückgezogen und der Verein setzte den Spielbetrieb in den Ligen des Bayerischen Eissportverbandes fort. Zwischen 2010 und 2015 wurde aus der bislang eigenständig gemeldete Seniorenmannschaft des ECO eine Spielgemeinschaft mit der 1b des ERC Sonthofen, die ab 2015 wieder aufgelöst wurde. Danach traten die Eisbären Oberstdorf wieder alleine unter ihrem Namen auf. In der Saison 2015/16 stieg man in die Bezirksliga ab. Dann folgte ein Jahr in der Bezirksliga, in der ein 4. Platz erspielt wurde. Für die Saison 2021/21 meldete der Verein dann den Rückzug aus der Liga.

Erfolge 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de, Auf-/Abstieg ↑ ↓

Eisstadion 
Nachdem vor 1929 bereits auf dem Freibergsee eine Mannschaft – zeitweise im ECO – die Sportart betrieb, wurde ab 1929 auf den Tennisplätzen an der Fuggerstraße gespielt.
1958 wurde das offene Kunsteisstadion eröffnet, welches bereits 1961 überdacht wurde. Zwischen 1977 und 1981 wurde das Eissportzentrum Oberstdorf neu gebaut.

Curling 
Die Abteilung Curling wurde 1959 als Internationaler Curling-Club Oberstdorf gegründet und ist seit 1964 Teil des ECO.

Die Herrenmannschaft des ECO ist das Curling Team Oberstdorf, das schon mehrfach den deutschen Meistertitel holte und als Vertreter des Deutschen Curling Verbandes an den Europameisterschaften (Europameister 1985, 2002, 2004; 3. Platz 1977) und den Weltmeisterschaften (Vizeweltmeister 1987, 2004) teilnahm.

Auch die Frauenmannschaft des ECO holte schon mehrfach Medaillen bei der Europameisterschaft (Europameister 1984).

Eiskunstlauf 
Die Abteilung Eiskunstlauf wurde 1925 gegründet und brachte einige erfolgreiche Eiskunstläufer, wie Norbert Schramm, Sepp Schönmetzler oder Silvio Smalun hervor.

Shorttrack 
Die Abteilung Shorttrack wurde im ECO 1994 gegründet. Unter den aktiven Mitgliedern haben mehrere den deutschen Meistertitel geholt. Zu den ehemaligen Athleten zählt Christoph Milz, der zwischen 2004 und 2014 aktiv der Abteilung angehörte und 2011 Vizeweltmeister in der 5000-m-Staffel wurde und 2011, 2012 und 2013 am Shorttrack-Worldcup teilnahm.

Ehemalige Sportarten 
Früher wurde im Verein die Sportarten Eisschnelllauf und Eisschießen ausgeübt.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite
 Seite für die Mannschaft Eisbären Oberstdorf
 Eissportzentrum-Oberstdorf

Einzelnachweise 

Curlingverein
ECO
Bayerischer Eishockeyclub
Eiskunstlaufverein
Shorttrack (Deutschland)
EC
Oberstdorf, EC
Organisation (Oberstdorf)
Curling (Deutschland)